Ferula brevifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Friedrich Link och Spreng.. Ferula brevifolia ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
brevifolia